Hamfelde ist der Name folgender benachbarter Orte im Süden von Schleswig-Holstein:

 Hamfelde (Lauenburg), Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg
 Hamfelde (Stormarn), Gemeinde im Kreis Stormarn